Trinity steht für:

 Trinität, siehe Trinität
 Trinity (Band), britische Band
 Trinity (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 Trinity (Diskothek), Diskothek in Hamburg
 Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, englisches Musik- und Tanzkonservatorium mit internationalen Musikprüfungen
 Trinity (Comic), US-amerikanische Comic-Reihe
 Trinity (Computerspiel), Textadventure-Game (1986)
 Trinity, Codename eines AMD-Prozessors, siehe AMD Fusion #Trinity
 Trinity, KORG-Synthesizer-Workstation, siehe KORG #Zeitleiste der wichtigsten Produkte
 The Trinity, Album von Sean Paul
 Trinity and Beyond, US-amerikanischer Dokumentarfilm (1995)
 Trinity-Test, US-amerikanischer Atomwaffentest
 Trinity Desktop Environment, Fork von KDE 3.5, siehe K Desktop Environment #Trinity Desktop Environment
 Blade: Trinity, Teil der Blade-Trilogie
 Trinity Broadcasting Network, religiöse Rundfunkgesellschaft und Fernsehnetzwerk in den USA

Trinity ist der Name folgender Orte

auf den Kanalinseln:
 Trinity (Jersey), Parish auf Jersey

im Vereinigten Königreich:
 Trinity (Edinburgh), Stadtteil von Edinburgh

in den Vereinigten Staaten:
 Trinity (Alabama)
 Trinity (Delaware)
 Trinity (Florida)
 Trinity (Georgia)
 Trinity (Indiana)
 Trinity (Kentucky)
 Trinity (Louisiana)
 Trinity (Maryland)
 Trinity (Mississippi)
 Trinity (North Carolina)
 Trinity (South Carolina)
 Trinity (Tennessee)
 Trinity (Texas)
 Trinity (Virginia)
 Trinity (Washington)
 Trinity Center, Kalifornien
 Trinity Mills, Texas
 Trinity Park, Texas
 Trinity Village, Kalifornien

in St. Kitts und Nevis:
 Trinity (St. Kitts)

Fließgewässer:
 Trinity River (Kalifornien)
 Trinity River (Texas)

Inseln:
 Trinity Island, diverse Inseln
 Trinity Islands, Inselgruppe südlich von Alaska

Sonstiges:
 Trinity-Halbinsel, Halbinsel im Grahamland, Antarktika
 Trinity-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Trinity Peninsula Group
 Trinity Ridge

Siehe auch:
 Holy Trinity
 Trinity County
 Trinity College
 Trinity University
 Trinitit, bei einer Atomexplosion entstandenes Glas
 Trinitatis, erster Sonntag nach Pfingsten
 Trimurti, Konzept des Hinduismus